Pfarrkirche Gaishorn steht für:

 Evangelische Pfarrkirche Gaishorn
 Katholische Pfarrkirche Gaishorn